

События 

 Владимирский Собор
 II Лионский собор. Уния с православной церковью.
 Рейхстаг в Нюрнберге постановил вернуть королю Рудольфу I все коронные земли, захваченные с момента смерти императора Фридриха II. Не согласился король Богемии Пржемысл Отакар II.
 Византийский император Михаил VIII Палеолог заручился поддержкой Испании и Венеции против анжуйцев. Он отправил послов к папе и предложил соединение церквей. После низложения Иосифа I, патриархом стал Иоанн XI Векк. Борьба Палеолога с противниками унии.
 Первое монгольское вторжение в Японию. Опустошение островов Цусима и Ики. Флот подошёл к острову Кюсю у гавани Имацу и попытался высадить десант. Гибель в бою монгольского главнокомандующего Лю и тайфун, сильно повредивший флот. Монголы вынуждены отступить.
 1274 — Правитель Империи Мали Халифа.
 1274—1285 — Правитель Империи Мали Абу Бакр.
 Петер I Чак освободил из плена короля Венгрии Ласло IV Куна, захваченного Иоахимом Гуткеледом.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1274 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1274 году
 7 марта — Фома Аквинский, философ. папский богослов и теолог.
 15 августа — Робер де Сорбон, французский теолог, основатель Сорбоннского дома.
 Генрих I Толстый, король Наварры и граф Шампани.
 Насир ад-Дин Туси, один из крупнейших арабо-персидских учёных (род. 1201).

Примечания

См. также